Hancock puede referirse a:

Cine

Hancock, película de superhéroes, protagonizada por Will Smith y dirigida por Peter Berg. 
 
Lugares
Parque Hancock, parque en Los Ángeles, California.
Hancock (Iowa), ciudad en el condado de Pottawattamie, Iowa.
Hancock (Maine), pueblo ubicado en el condado de Hancock, Maine.
Hancock (Maryland),  pueblo ubicado en el condado de Washington, Maryland.
Hancock (Massachusetts), pueblo ubicado en el condado de Berkshire, Massachusetts.
Hancock (Míchigan), a ciudad ubicada en el condado de Houghton, Míchigan.
Hancock (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de Stevens, Minnesota.
Hancock's Bridge, lugar designado por el censo en el condado de Salem, Nueva Jersey.
Hancock (pueblo), en el condado de Delaware, Nueva York.
Hancock (villa), en el condado de Delaware, Nueva York.
Hancock (Nuevo Hampshire), pueblo ubicado en el condado de Hillsborough, Nuevo Hampshire.
Hancock (condado de Hillsborough, Nuevo Hampshire), lugar designado por el censo.
Hancock (Vermont), pueblo ubicado en el condado de Addison, Vermont.
Hancock (Wisconsin), villa en el condado de Waushara, Wisconsin.
Hancock (condado de Waushara, Wisconsin), pueblo..

Personajes
Boa Hancock, personaje del manga y anime One Piece.
Winfield Scott Hancock, general estadounidense durante la guerra de secesión.